De Sekte (computerspel), een computerspel van Radarsoft uit 1985
 De sekte (roman), een boek uit 1998 van de Amerikaanse schrijver Darian North
 De sekte (stripalbum), een stripalbum uit 1982 uit de stripreeks Jeremiah